Die CIB Black Ball Open 2022 fanden vom 12. bis 17. März 2022 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Platinum.

Vorjahressiegerin war Nour El Sherbini, die topgesetzt ins Turnier startete. Sie erreichte ebenso das Finale wie die an Position zwei gesetzte Nouran Gohar, die sich mit ihrem Viertelfinalsieg gegen Sarah-Jane Perry die Rückkehr an die Weltranglistenspitze zum 1. April 2022 sicherte. Im Endspiel gab El Sherbini beim Stand von 17:15, 11:8 und 2:0 für Gohar verletzungsbedingt auf, womit Gohar erstmals das Turnier gewann.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 48 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Per Wildcard erhielten Jana Shiha und Nour El-Sharkawy einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 180.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

2022
PSA World Tour der Damen 2021/22